Agia Varvara (gr. Άγια Βαρβάρα ‚Heilige Barbara‘) bezeichnet:

 im Neugriechischen die Heilige Barbara, siehe Barbara von Nikomedien

 Agia Varvara (Attika), eine Gemeinde in der griechischen Region Attika
 Agia Varvara (Kreta), eine Kleinstadt in der Gemeinde Gortyna auf Kreta
 ein Dorf im Gemeindebezirk Panetoliko der griechischen Gemeinde Agrinio
 ein Dorf im Gemeindebezirk Akrata der griechischen Gemeinde Egialia
 ein Dorf in der griechischen Gemeinde Konitsa
 ein Dorf im Gemeindebezirk Markopoulo Oropou der griechischen Gemeinde Oropos (Attika)
 ein Dorf im Gemeindebezirk Skiritida der Gemeinde Tripoli (Griechenland)
 ein Dorf im Gemeindebezirk Tritea der griechischen Gemeinde Erymanthos
 ein Dorf in der griechischen Gemeinde Veria
 ein Dorf im Gemeindebezirk Vrachasi der griechischen Gemeinde Agios Nikolaos (Gemeinde)
 eine Siedlung im Gemeindebezirk Paravola der griechischen Gemeinde Agrinio
 eine Siedlung im Gemeindebezirk Paleros der griechischen Gemeinde Aktio-Vonitsa
 eine Siedlung im Gemeindebezirk Itylo der griechischen Gemeinde Anatoliki Mani
 eine Siedlung in der griechischen Gemeinde Filiates
 eine Siedlung in der griechischen Gemeinde Katerini
 eine Siedlung in der griechischen Lemeinde Langadas
 eine Siedlung im Gemeindebezirk Petra der griechischen Insel und Gemeinde Lesbos
 eine Siedlung der griechischen Insel und Gemeinde Tinos
 eine Siedlung im Gemeindebezirk Anatoliko Zagori der griechischen Gemeinde Zagori (Gemeinde)
 einen Hafenort im Gemeindebezirk Plomari der griechischen Insel und Gemeinde Lesbos
 einen Strand auf der griechischen Insel Kefalonia
 Agia Varvara (Bezirk Nikosia), Dorf im Bezirk Nikosia auf Zypern
 Agia Varvara (Bezirk Paphos), Dorf im Bezirk Paphos auf Zypern